Plesiorycteropus, также известный как bibymalagasy (дословно — малагасийское животное) и малагасийский земляной поросёнок (голландск.) или малагасийский трубкозуб — род вымерших млекопитающих, обитавших в плейстоцене — голоцене на Мадагаскаре. 

Впервые описанные в 1895 году, они были изначально отнесены к трубкозубам, однако сейчас выделяются в собственный отряд бибималагашей (Bibymalagasia), который может входить в Afrotheria. Молекулярные исследования 2013 года свидетельствуют о том, что род относится к тенрековым. Известно два вида — более крупные P. madagascariensis и более мелкие P. germainepetterae. Они, возможно, сосуществовали в одних и тех же местах.

Обнаруженные костные останки животных не были полными, поэтому знания об их скелете пока также фрагментарны. Plesiorycteropus считают роющими насекомоядными животными, которые копали грунт в поисках муравьёв и термитов, хотя, возможно, они и не могли разрушить сам термитник, исходя из размеров животных. Их вес мог варьироваться от 6 до 18 кг, а обстоятельства вымирания доподлинно неизвестны.

Таксономия и история изучения 
Plesiorycteropus были впервые описаны в 1895 году французским натуралистом Анри Фильхолем (Henri Filhol) на основании находки части черепа животного в пещере Belo. Фильхоль поместил новое животное рядом с трубкозубом (Orycteropus). В 1946 году Ламбертон уточнил описание, имея доступ к большему количеству материала.

В 1994 году Росс Макфи (Ross MacPhee) разделил род на два вида — более крупных P. madagascariensis и более мелких Plesiorycteropus germainepetterae, последний он назвал в честь учёного Германа Петтера (Germaine Petter). Кроме разницы в размерах, у представителей этих видов имеются и морфологические различия.

Обнаруженные останки Plesiorycteropus нередко путали с другими животными и ошибочно идентифицировали даже как кости приматов.

Описание 
Известно четыре повреждённых черепа (с изъятиями), три из них принадлежат виду P. madagascariensis и один P. germainepetterae). Как именно выглядели головы животных, включая назальные кости и челюсти, является предметом научной дискуссии. Животное имело как минимум 7 крестцовых и 5—6 поясничных позвонков и обладало хвостом, а также сильными лапами, которыми могло копать грунт.

Экология, поведение и вымирание 
Строение Plesiorycteropus позволяет заключить, что они были насекомоядными и копались в субстрате в поисках муравьев и термитов, а также могли употреблять иную относительно мягкую пищу и лазать. Они, судя по местам находок останков, обитали в центральной, южной и западной части Мадагаскара, возможно, вблизи болот.

О вымирании Plesiorycteropus известно немного, Макфи считает, что оно случилось примерно 1000 лет назад, одновременно с исчезновением некоторых других представителей фауны Мадагаскара. Европейские исследователи XVII века уже не обнаружили на острове ничего подобного Plesiorycteropus. Радиоуглеродный анализ одной из костей указал на её происхождение из II века до н. э.

Вымирание Plesiorycteropus довольно уникально, так как другие виды, сошедшие со сцены одновременно с ними — гигантские лемуры, гигантские фоссы, большие птицы — были крупнее и не были насекомоядными, в то время как некоторые животные с более специфичной диетой выжили. Считается, что деятельность человека, в том числе, связанная с вырубкой лесов, могла способствовать вымиранию рода.

См. также 
 Трубкозуб

Примечания

Литература 
 Asher, R.J. 2007. A web-database of mammalian morphology and a reanalysis of placental phylogeny. BMC Evolutionary Biology 7:108.
 Asher, R.J., Novacek, M.J. and Geisler, J.H. 2003. Relationships of endemic African mammals and their fossil relatives based on morphological and molecular evidence (subscription required). Journal of Mammalian Evolution 10(1—2):131—194.
 Asher, R.J., Emry, R.J. and McKenna, M.C. 2005. New material of Centetodon (Mammalia, Lipotyphla) and the importance of (missing) DNA sequences in systematic paleontology (subscription required). Journal of Vertebrate Paleontology 25(4):911—923.
 Buckley, M. 2013. A molecular phylogeny of Plesiorycteropus reassigns the extinct mammalian order 'Bibymalagasia'. PLoS ONE 8(3): e59614.
 Burney, D.A., Burney, L.P., Godfrey, L.R., Jungers, W.L., Goodman, S.M., Wright, H.T. and Jull, A.J.T. 2004. A chronology for late prehistoric Madagascar (subscription required). Journal of Human Evolution 47:25—63.
 Forsyth Major, C.I. 1908. A giant sub-fossil rat from Madagascar, Myoryctes rapeto gen. et sp. nov. (subscription required). Geological Magazine (5)5:97—98.
 Godfrey, L.R., Atkinson, M. and Semprebon, G.M. 2001. Paul Methuen’s sleeping treasure: Subfossil lemurs in the zoological collections of the University Museum, Oxford (subscription required). American Journal of Physical Anthropology Suppl. 32:70—71.
 Horovitz, I. 2004. Eutherian mammal systematics and the origins of South American ungulates as based on postcranial osteology (subscription required). Bulletin of Carnegie Museum of Natural History 36:63—79.
 MacPhee, R.D.E. 1994. Morphology, adaptations, and relationships of Plesiorycteropus, and a diagnosis of a new order of eutherian mammals. Bulletin of the American Museum of Natural History 220:1—214.
 Nowak, R.M. 1999. Walker’s Mammals of the World. Volume 1. Johns Hopkins University Press, 1936 pp. ISBN 978-0-8018-5789-8
 Patterson, B. 1975. The fossil aardvarks (Mammalia: Tubulidentata). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard University 147:185—237.
 Tabuce, R., Asher, R.J. and Lehmann, T. 2008. Afrotherian mammals: a review of current data (subscription required). Mammalia 72:2—14.
 Thomas, O. 1915. Notes on the Asiatic bamboo-rats (Rhizomys, etc.). Annals and Magazine of Natural History (8)16:56—61.

Вымершие афротерии
Ископаемые млекопитающие четвертичного периода
Ископаемая фауна Мадагаскара
Фоссилии из плейстоценовых отложений Мадагаскара
Фоссилии из голоценовых отложений Мадагаскара